В списке представлены населённые пункты городского округа Солнечногорск Московской области и соответственно го́рода областного подчинения Солнечногорск с административной территорией.

Перечень населённых пунктов, их наименование и вид даны в соответствии с Законом Московской области от 19 сентября 2022 года «О внесении изменений в Закон Московской области "О границе городского округа Солнечногорск" и Закон Московской области "О статусе и границе городского округа Химки"» и с учётными данными административно-территориальных и территориальных единиц Московской области.

После преобразования Солнечногорского муниципального района в городской округ Солнечногорск с целью исключения наличия у нескольких одноимённых населённых пунктов одинаковых категорий постановлением Губернатора Московской области № 537-ПГ от 1 ноября 2019 года:
 деревня Дубровки бывшего сельского поселения Смирновское преобразована в село;
 деревня Жилино бывшего сельского поселения Лунёвское преобразована в село;
 деревня Жилино упразднённого Андреевского сельского округа городского поселения Андреевка преобразована в посёлок;
 деревня Исаково бывшего сельского поселения Соколовское преобразована в село;
 деревня Новинки бывшего городского поселения Поварово преобразована в село;
 деревня Чашниково бывшего сельского поселения Лунёвское преобразована в село.

Законом от 19 сентября 2022 года из городского округа Солнечногорск в состав городского округа Химки к 1 января 2023 года переданы 36 сельских населённых пунктов городского округа Солнечногорск (которые ранее составляли сельские поселения Кутузовское и Лунёвское, кроме д. Покров).

Список 
В городский округ (город областного подчинения с административной территорией)  с 1 января 2023 года входят 163 населённых пункта: 1 город, 3 рабочих посёлка, 1 дачный посёлок, 15 посёлков, 4 села и 139 деревень.

Комментарии

Примечания 

Солнечногорский район